Herrarnas 1 500 meter i skridskor avgjordes den 30 januari 1956 på Misurinasjön i Cortina d'Ampezzo på naturis. Tävlingen startade klockan två och avslutade klockan fyra. Loppet vanns av Jevgenij Grisjin och Jurij Michajlov från Sovjetunionen.

Femtiofyra skridskoåkare från arton nationer deltog i tävlingen.

Rekord 
Dessa rekorden i (minuter) gällde inför tävlingen.

(*) Rekordet blev noterat på höghöjdsbana (på mer än 1 000 meter över havet) och på naturis.

I första paret satte Toivo Salonen nytt olympiskt rekord med 2:09,4. Jevgenij Grisjin som åkte i det elfte paret förbättrade rekordet till 2:08,6. I det tolfte paret tangerade Jurij Michajlov världsrekordet.

Medaljörer 
Det blev ingen silvermedalj då Jevgenij Grisjin och Jurij Michajlov  delade förstaplatsen. Toivo Salonen från Finland tog bronsmedaljen.

Resultat 

Kees Broekman kom på 14:e plats fordi han blev parad up mot Bertil Eng och kom bakom hans motståndare.

Pierre Huylebroeck fullföljde inte efter et föll.

Källor 

Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1956